Takeucsi Josie (1932), japán vívónő
 Takeucsi Josie (1986), japán bemondónő